Eudora steht für:

 Eudore (Mythologie), eine Nereide oder Okeanide aus der griechischen Mythologie
 (217) Eudora, ein Asteroid
 Eudora (Software), ein E-Mail-Programm
 Eudora (Gerätehersteller), ein oberösterreichischer Hersteller von Waschmaschinen und Wäschetrocknern
 Eudora (Schiff)

Personen mit dem Vornamen Eudora:
 Eudora Stone Bumstead (1860–1892), US-amerikanische Dichterin
 Eudora Welty (1909–2001), US-amerikanische Schriftstellerin und Fotografin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Eudora (Arkansas), im Chicot County
 Eudora (Kansas), im Douglas County
 Eudora (Louisiana), im De Soto Parish – nicht mehr existent
 Eudora (Mississippi), im DeSoto County
 Eudora (Missouri), im Polk County
 Eudora Springs, im Polk County, Missouri